Labaza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Apium nodiflorum; 
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus; o
 el nombre común de la planta Rumex pulcher'''''.